Васи́лий Григоро́вич:
 Григорович, Василий Васильевич (1823—1853) — российский художник.